Ла Лечуза има више значења:

 Ла Лечуза (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Лечуза (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лечуза (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Лечуза (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику